Apache Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Apache Peak (Cochise County, Arizona)
 Apache Peak (Maricopa County, Arizona)
 Apache Peak (Pima County, Arizona)
 Apache Peak (Pinal County, Arizona)
 Apache Peak (Colorado)
 Apache Peak (Kalifornien)
 Apache Peak (Catron County, New Mexico)
 Apache Peak (Colfax County, New Mexico)
 Apache Peak (Hidalgo County, New Mexico)
 Apache Peak (Sierra County, New Mexico)
 Apache Peak (Texas)